Alexander Wilson peut désigner :
 Alexander Wilson (1714-1786), chirurgien, mathématicien, météorologue et astronome écossais ;
 Alexander Wilson (1766-1813), poète et ornithologue américain ;
 Lawrence Alexander Wilson (1863-1934), marchand et personnalité politique canadienne ;
 Alexander Wilson (1875-1932), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  (1893-1963), espion, officier du MI6 et écrivain britannique.